Divisa (heràldica), figura heràldica amb un lema que l'explica 
 Divisa o moneda estrangera en mans dels particulars o de l'estat, i també els títols de crèdit a curt termini liquidables en moneda d'un altre estat
 Divisa (militar), insígnia que indica gràficament el grau militar del portador